Ярцев — російське прізвище. Відомі носії:  
 Ярцев Георгій Олександрович — радянський футболіст, що грав на позиції нападника.        
 Ярцев Олексій Олексійович — російський театральний критик та історик театру.      
 Ярцев Павло Петрович — Герой Радянського Союзу.

 Катін-Ярцев Юрій Васильович (1921—1994) — російський радянський актор театру і кіно, театральний педагог. Народний артист РРФСР (1989). 
Російські прізвища